

Cinema 
 Splendore (Splendor) – film del 1935 diretto da Elliott Nugent
 Splendor – film del 1989 diretto da Ettore Scola
 Splendidi amori (Splendor) – film del 1999 diretto da Gregg Araki

Letteratura 
 Splendor: A Luxe Novel – romanzo di Anna Godbersen del 2009

Giochi 
 Splendor – gioco da tavolo di  Marc André  del 2014

Sport 
 Splendor – squadra di ciclismo belga attiva dal 1979 al 1984